Созна́ние:
 Сознание (философия) — состояние психической жизни человека, выражающееся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в отчёте об этих событиях. См. также Философия сознания.
 Сознание (психология) — один из способов жизненного восприятия объективной действительности в психике человека.
 Сознание (биология) (фр.) — оценка сознания с биологической точки зрения. См. также высшая нервная деятельность.

Характеристики сознания
 Индивидуальное сознание — личность; понятие для отображения социальной природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни.
 Квантовое сознание — одно из маргинальных направлений науки о сознании.
 Ложное сознание — понятие марксистской классовой теории, обозначающее систематическое искажение господствующих общественных отношений.
 Несчастное сознание — этап развития Абсолютного духа в философии Гегеля.
 Правосознание — вид общественного сознания.
 Предметное сознание — отражение объективного реально существующего мира в субъектах.
 Сознание у животных — сознание у не принадлежащих к человеческому роду животных.
 Сумеречное сознание — сумеречное помрачение сознания; вид нарушения сознания.
 Электромагнитное сознание — одно из маргинальных направлений науки о сознании.

В религиях
 Сознание Кришны (кришнаизм) — религиозная традиция внутри индуизма, представляющая собой ветвь вайшнавизма.

См. также 
 Совесть
 Подсознание
 Надсознание
 Психика